Roero peut se référer à:
 Roero, territoire de la province de Coni
 Roero, vin rouge du territoire de Roero
 Roero Arneis, vin blanc de la province de Coni 
 Roero Arneis spumante, vin effervescent de la province de Coni
 Roero superiore, vin rouge de la province de Coni
 (8075) Roero, astéroïde découvert le  et dédié au territoire italien du même nom
Diodata Saluzzo Roero, poétesse, dramaturge et auteure de fiction italienne